Kochummenia är ett släkte av måreväxter. Kochummenia ingår i familjen måreväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Måreväxter
Kochummenia